Brötzmann ist der Familienname folgender Personen:
Caspar Brötzmann (* 1962), deutscher E-Gitarrist
Peter Brötzmann (* 1941), deutscher Jazzmusiker